Мужская сборная ветеранов Ирландии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Ирландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Ирландии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—04 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||11 || 9 || 6 || 3 ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|Jim Winning ||align="left"|John Burns ||align="left"|Gordon McIntyre ||align="left"|David McClure ||align="left"|
|-
|  ||13 || 6 || 3 || 3 ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|Jim Winning ||align="left"|John Burns ||align="left"|David McClure ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  ||13 || 6 || 1 || 5 ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|Gordon McIntyre ||align="left"|David. Smith ||align="left"|John Burns ||align="left"|David Whyte ||align="left"|
|-
|  ||7 || 8 || 5 || 3 ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|David Whyte ||align="left"|David. Smith ||align="left"|John Burns ||align="left"| ||align="left"|
|-
| 2009—10 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||11 || 6 || 3 || 3 ||align="left"|Питер Дж. Д. Уилсон ||align="left"|David Whyte ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|David Hume ||align="left"|Gerry O'Kane ||align="left"|Anne Wilson
|-
|  || || 10 || 10 || 0 ||align="left"|Джонджо Кенни ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|David Whyte ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|David Hume ||align="left"|Gordon McIntyre
|-
|  ||9 || 9 || 5 || 4 ||align="left"|Питер Уилсон ||align="left"|Питер Дж. Д. Уилсон ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|Tom Roche ||align="left"|Джонджо Кенни ||align="left"|Anne Wilson
|-
|  ||6 || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Джонджо Кенни ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|David Whyte ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|Gordon McIntyre
|-
|  ||5 || 10 || 6 || 4 ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|David Whyte ||align="left"|David Hume ||align="left"| ||align="left"|Gillian Russell
|-
|  || || 12 || 9 || 3 ||align="left"|Питер Уилсон ||align="left"|Питер Дж. Д. Уилсон ||align="left"|Ross Barr ||align="left"|Tony Tierney ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|Gordon McIntyre
|-
|  || || 10 || 7 || 3 ||align="left"|Питер Уилсон ||align="left"|Джонджо Кенни ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|David Whyte ||align="left"|David Hume ||align="left"|Gillian Russell
|-
|  ||14 || 6 || 3 || 3 ||align="left"|Джонджо Кенни ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|David Whyte ||align="left"|David Hume ||align="left"|Gillian Russell
|-
|  ||14 || 6 || 2 || 4 ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|	David Whyte ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|Ross Barr ||align="left"|Питер Уилсон ||align="left"|Alison Barr
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||16 || 6 || 2 || 4 ||align="left"|'Джонджо Кенни ||align="left"|Bill Gray ||align="left"|David Whyte ||align="left"|Neil Fyfe ||align="left"|Ross Barr ||align="left"|Gillian Russell
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Ирландии по кёрлингу
 Женская сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Ирландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Ирландии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Ирландии по кёрлингу

Ссылки 
 Ирландия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Ирландии

Ирландия
Кёрлинг в Ирландии
Кёрлинг